Hekaton ist der Name folgender Personen:

 Hekaton von Rhodos, Stoiker, Schüler des Panaitios von Rhodos.
 Hekaton (Bildhauer)

Siehe auch:
 griech. ἑκατόν [hekatón] 100, siehe Griechische Zahlwörter